Мексиканская коммунистическая партия — существовала до ноября 1981 года.
 Партия мексиканских коммунистов — партия, основанная на базе радикального крыла Мексиканской коммунистической партии.
 Социалистическая народная партия — основана в 1948 году.